Тедески () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Тедески, Сьюзан (род. 1970) — американская певица, гитаристка и актриса.
 Тедески, Этторе Готти (род. 1945) — итальянский экономист и банкир.

См. также 
 Тедеско